Podgorci je lahko:
 Podgorci, Rovišće (Hrvaška)
 Podgorci (Slovenija)